Песма Евровизије 1973. било је 18. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 7. априла 1973. у Гранд Театру у Луксембургу, у истоименом главном граду. Био је то трећи пут да је Луксембург домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Хелга Гуитон.

17 земаља је учествовало: дебитант на овом такмичењу је био Израел. Први пут је изведена песма на једном језику из семитске групе, хебрејском. Малта је била жребована да наступи шеста по реду, али су се повукли пре истека рока за одабир песме, док је Аустрија одустала из непознатих разлога и неће се вратити све до 1976. године.

Луксембург је другу годину заредом победио и тако остварио своју четврту победу освојивши 129 поена, поставивши и данас важећи рекорд са освојених 80,63% од максимално могућих поена.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1973.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1973.